Габишев Іван Якович (1888—1918) — один з 26-ти бакинських комісарів.
 Габишев Лев Львович (1920—1994) — якутський драматург, прозаїк, перекладач.
 Габишев Микола Олексійович (1922—1991) — якутський прозаїк, драматург та перекладач. Заслужений працівник культури Республіки Саха (Якутія).
 Габишев Михайло В'ячеславович (* 1990) — казахський футболіст.
 Габишев Михайло Федорович (1902—1958) — нарком землеробства Якутської республіки (1928), доктор економічних наук.
 Габишев Олександр (* 1958) — якутський шаман, який планував пішки прийти в Москву, щоб вигнати «злого духа» президента РФ Путіна з Кремля.
 Габишев Олександр Гаврилович (1899—1942) — голова Центрального виконавчого комітету Якутської АРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1939).